Paul Anderson peut être :
 Paul W. S. Anderson (né en 1965), producteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Paul Thomas Anderson (né en 1970), réalisateur américain ;
  (1932-1994), haltérophile américain ;
 Paul Anderson (1935-2022), marin britannique (J.O. 1968) ;
 Paul Anderson (né en 1988), footballeur anglais ;
 Paul Anderson (1978-), acteur britannique ;
 Paul Anderson (1971-), joueur de rugby à XIII anglais reconverti entraîneur.